

Toponyme

Allemagne 

 Lübeck, ville d'Allemagne du Nord ;
 La Baie de Lübeck est une baie maritime de la mer Baltique ;
 Le Canal Elbe-Lübeck ;
 La Cathédrale de Lübeck ;
 L'Église Sainte-Marie de Lübeck, église luthérienne-évangélique de la ville de Lübeck ;
 L'Église Saint-Jacques de Lübeck ;
 Le Musée portuaire de Lübeck (Museumshafen Lübeck) ;
 Le Museumsquartier Sainte-Anne de Lübeck ;
 Theaterfigurenmuseum Lübeck, Musée de marionnettes de Lübeck ;
 La gare centrale de Lübeck (Lübeck Hauptbahnhof), une gare ferroviaire ;
 Grenier à sel de Lübeck ;
 L'Ehrenfriedhof de Lübeck, cimetière militaire.

États-Unis 
 Lubeck, une census-designated place de Virginie-Occidentale.

France 
 La rue de Lübeck, à Paris
 L'arrondissement de Lübeck, subdivision administrative française datant de 1811.

Histoire 
 Ville libre et hanséatique de Lubeck, nom d'un État de la Confédération germanique, puis de l'Empire allemand ;
 La Bataille de Lübeck, 6 et  ;
 Vaccinations mortelles de Lübeck, accident vaccinatoire datant de 1930 ;
 La Paix de Lübeck, qui met fin à la participation danoise à la guerre de Trente Ans ;
 Le Bombardement de Lübeck, du  ;
 Martyrs de Lübeck, chrétiens opposants au nazisme, exécutés en 1943 ;
 La tragédie de Lübeck, du .

Sport 
 Le 1. FC Phönix Lübeck, un club de football ;
 VfB Lübeck, un club de sport.

Homonymes 
 Institut de l'Assomption à Paris, communément dénommé « Lübeck » ;
 Bible de Lübeck
 Cône de Lübeck, ou Cône de chantier ;

Patronymie 
 Vincent Lübeck,  organiste allemand, né en 1654 ;
 Robert Enoch, aussi connu sous le nom de Mathias Lübeck ;

Autre 
 Lubec est une ville de l'état américain du Maine, aux États-unis ;
Le SMS Lübeck était un croiseur léger de la marine allemande qui servit pendant la Première Guerre Mondiale.

Homonymie